Antarktički vrtlozi su dio, odnosno posljedica, Antarktičke cirkumpolarne struje, a pojavljuju se u Weddellovom (Weddellov vrtlog) i Rossovom moru (Rossov vrtlog). Oba imaju niz zajedničkih obilježja. Oba vrtloga odnosno struje kreću se obrnuto smjeru kazaljki na satu, a oblikuje ih međuakcija hladne Antarktičke cirkumpolarne struje i Antarktičkog kontinentalnog šelfa.

Antarktika
Morske struje